El Collet de Malloles és una collada situada a 861,2 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat en el sector nord-est del terme, al sud-oest de la masia de Cal Noè i del Collet de les Abelletes. És en un contrafort meridional del Serrat de la Solana del Castell, que enllaça amb el Serrat de la Creu de Senties, al sud del Collet de l'Albergínia i a l'esquerra de la Riera de Postius.

Enllaços externs 
 El Collet de Malloles en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Malloles